Die Ýokary Liga 2021 war die 29. Spielzeit der höchsten turkmenischen Fußballliga. Organisiert wurde die Liga durch die Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy. Titelverteidiger ist der Altyn Asyr FK. Die Saison startete mit dem ersten Spieltag am 25. Oktober 2021 und endete mit dem 14. Spieltag am 19. Dezember 2021.

Mannschaften

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021

|}

Weblinks 
 Ýokary Liga 2021 in der Datenbank von soccerway.com
 Ýokary Liga 2021 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

2021
Yokary Liga 2021